Карур:

 Карур — город в штате Тамилнад, Индия.
 Карур — округ в штате Тамилнад, Индия.